O Sameiro pode ser:

 Sameiro - freguesia portuguesa do concelho de Manteigas, Portugal.
 Santuário do Sameiro - santuário mariano em Braga, Portugal.

Desambiguação